Jules Verne (1828 à Nantes - 1905 à Amiens) est un écrivain français, dont une grande partie de l'œuvre est consacrée à des romans d'aventures et d'anticipation.

Transport 

 Jules Verne, un ravitailleur de sous-marins de la marine française, opérationnel de 1932 à 1959
 Jules Verne, méthanier lancé en 1964 par les ateliers et chantiers de la Seine-Maritime
 Jules Verne, un navire atelier de la marine française, opérationnel de 1976 à 2009
 Jules Verne, le premier véhicule automatique de transfert européen de ravitaillement de la station spatiale internationale
 Jules Verne, le dernier train du réseau Trans-Europ-Express, reliant Paris à Angers et à Nantes, qui circula de 1980 à 1989, date de lancement du TGV Atlantique
 Jules Verne, le Farman F.223 qui bombarda Berlin le 
 CMA CGM Jules Verne, un navire porte-conteneurs de la compagnie française CMA CGM

Organisations 
 Jules Verne Aventures, une association française dédiée à la redécouverte de la planète et la sensibilisation du public à la préservation des espèces menacées
 Société Jules-Verne
 Revue Jules Verne

Géographie 
 Jules Verne, un petit massif montagneux au nord de l'île de la Possession
 Jules Verne, un cratère d'impact situé sur la face cachée de la Lune

Lieux et places 
 Boulevard Jules-Verne, à Nantes
 Centre international Jules-Verne, à Amiens
 Cirque Jules-Verne, à Amiens
 Jardin Jules-Verne, un espace vert du  de Paris
 Musée Jules-Verne, à Nantes
 Piscine Jules-Verne , à Nantes
 Place Jules-Verne, à Marseille
 
 Square Jules-Verne, un square de Paris, à côté de la rue du même nom
 Station Jules Verne (Tramway d'Orléans)
 Viaduc Jules-Verne, un pont autoroutier dans la Somme
 Le  Jules Verne, un restaurant gastronomique au deuxième étage de la tour Eiffel à Paris

Événements 
 Prix Jules-Verne, un ancien prix littéraire français
 Trophée Jules-Verne, une compétition qui récompense le tour du monde à la voile le plus rapide réalisé en équipage, sans escale et sans assistance
 Festival Jules-Verne du film d'aventures, à Paris

Établissements scolaires 
 
 École international Jules-Verne, à Abidjan (Côte d'Ivoire)
 Université de Picardie Jules Verne, une université française publique dont le siège est à Amiens

Œuvre 
 Jules Verne (comédie musicale), un spectacle musical français